

Patronyme

 Elvio Banchero (1904-1982), ancien footballeur italien ;
 Ettore Banchero (1907-1991), ancien footballeur italien, petit frère du précédent ;
 Giovanni Banchero, ancien podestat de Bastia au XVIIe siècle ;
 Paolo Banchero (2002-), basketteur italo-américain.

Patronyme italien